Il doppio del torneo di tennis Antonio Savold, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Antal Van Der Duim e Boy Westerhof che hanno battuto in finale Frederico Gil e Alberto Martín 7-64, 3-6, [10-8].

Teste di serie 

 Jamie Delgado /  Jean-Claude Scherrer (semifinali)
 Jean-Julien Rojer /  Jasper Smit (quarti di finale)

 Daniele Giorgini /  Alessandro Motti (semifinali)
 Máximo González /  Martín Vilarrubi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Antonio Savoldi-Marco Cò - Trofeo Dimmidisì 2007